Aunque la investigación en almacenamiento óptico de datos ha sido constante durante muchos decenios, el primer sistema popular es el disco compacto, que se introdujo en 1982. El disco compacto fue adaptado para el almacenamiento de datos por el Libro Amarillo en 1985 y es allí donde se crea el CD-ROM y vuelve a adaptarse para marcar la creación del CD-R y CD-RW en 1988. El disco compacto sigue siendo el estándar de facto para grabaciones de audio, aunque su lugar para otras grabaciones multimedia ha sido sustituida en gran medida por el DVD. 

DVD (acrónimo de "Digital Versatile Disc") fue el sucesor del CD. Se creó en 1996, de nuevo inicialmente para el vídeo y el audio. Existen actualmente DVD grabables con formatos elaborados algún tiempo más tarde: DVD-R a finales de 1997 y DVD + R en 2002. A partir de 2007 el DVD se convirtió en el estándar para películas y almacenamiento de datos más allá de la capacidad de un CD. 

Con el desarrollo de la televisión de alta definición, y la popularización de la banda ancha y almacenamiento digital de películas, un nuevo formato se desarrolló, y una vez más dando al Blu-ray. A partir de 2007 se han expuesto películas en los nuevos formatos, pero todavía no han hecho impacto en el mercado mundial para el almacenamiento de datos.
Toshiba, después de sufrir una serie de pérdidas significativas frente el formato Blu-ray (de Sony), anunció la retirada de su HD DVD, el 19 de febrero de 2008.

A partir de 2007, el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento óptico parece estar basada en una o varias de las siguientes tecnologías, todo ello en distintas etapas de desarrollo: 

Sistema de almacenamiento holográfico. 
Sistema de almacenamiento en 3D. 
Óptica de campo cercano. 
Óptica de inmersión sólida (que permite una muy alta apertura numérica). 
Discos utilizando longitudes de onda muy cortas, tales como la radiación ultravioleta o los rayos X. 
Discos con selección de capa (LS-R). 
Tecnología Multi-nivel. 
Hoyos complejos que permite múltiples canales para ser almacenados en una pista. 
Técnicas de multiplexación por longitud de onda.

Véase también 
PCD
Disco compacto
Disco óptico

Discos ópticos
Almacenamiento óptico de computadora